Popolizio puede hacer referencia a:

Massimo Popolizio (1961-), actor italiano.
Néstor Popolizio, diplomático y político peruano.
Ruy Barbosa Popolizio (1919–2014), empresario, ingeniero agrónomo y político chileno.